Баранґе Рамон І, Баранґе Рамон або Беренгер Раймунд І Горбатий (*Berenguer Ramon I el Corbat, між 1004 і 1006 — 26 травня 1035) — граф Барселони, Жирони, Осони у 1018—1035 рр.
 Баранґе Рамон II, Баранґе Рамон або Беренгер Раймон II Братовбивця (*Ramon Berenguer II el Fratricida, 1053 або 1054 —1097 або 1099) — граф Барселони, Жирони і Осони у 1076—1097 роках.
 Рамон Баранґе III, Рамон Баранґе або Раймон Беренгер III Великий (*Ramon Berenguer III el Grande, 11 листопада 1082—1131) — граф Барселони, Жирони і Осони у 1086—1131 роках.
 Рамон Баранґе I, Рамо́н Баранґе́ I Стари́й, граф Барсело́нський (латинізоване ім'я — Райму́нд Беренґа́рій І, ) — граф Барселони у 1035-1076 роках.
 Рамон Баранґе II, Рамон Баранґе або Раймон Беренгер II Волосся-наче-клоччя (*Ramon Berenguer II el Cabeza de Estopa, 1053 або 1054 — 6 грудня 1082) — граф Барселони, Жирони та Осони в 1076—1082 роках.